IR je kratica ali okrajšava, ki lahko označuje:

 infrardeče območje spektra elektromagnetnega valovanja (npr. IR vmesnik)
 mednarodno kodo za državo Iran, določeno s standardom ISO 3166
 Ir je kemijski simbol za element iridij
 pehotni polk (angleško Infantry Regiment, nemško Infanterie-Regiment)